Die Asternartigen (Asterales) sind eine der artenreichsten Ordnungen der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida). Fossilfunde sind seit dem Oligozän, etwa 29 Mio. Jahre vor heute, bekannt; es ist also eine noch relativ junge Ordnung.

Beschreibung 
Es gibt wesentlich mehr krautige Taxa als holzige. Es sind nie Nebenblätter vorhanden. Die Laubblätter sind selten einfach, oft gezähnt oder gekerbt, manchmal geteilt.

Die Blüten sind meistens fünfzählig. Die Blütenkronblätter sind immer verwachsen (Sympetalie). Die Früchte sind Kapselfrüchte oder Achänen.

Innerhalb dieser Ordnung ist eine Tendenz hin zur Bildung von Pseudanthien (Scheinblüte), von radiärsymmetrischen Blüten zu zygomorphen (spiegelsymmetrischen) Blüten, zu Verwachsungen im Staubblattbereich, und zu einer Reduzierung der Fruchtblätter von fünf zu zwei zu beobachten.

Systematik 
Die Asternartigen werden innerhalb der nach ihnen benannten Gruppe der Asteriden in die Euasteriden II gestellt. Zur Ordnung werden folgende Familien gezählt:
 Alseuosmiaceae
 Argophyllaceae
 Korbblütler (Asteraceae)
 Calyceraceae
 Glockenblumengewächse (Campanulaceae) (inklusive Lobeliaceae)
 Goodeniengewächse (Goodeniaceae)
 Fieberkleegewächse (Menyanthaceae)
 Pentaphragmataceae
 Phellinaceae
 Rousseaceae
 Stylidiaceae (inklusive Donatiaceae)

Ein vereinfachtes Kladogramm basierend auf einer Arbeit von Tachtadschjan (1997) beschreibt die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Asterales folgendermaßen:

Quellen 
 Die Ordnung bei der APWebsite (engl.)
 Informationen zur Ordnung von der Uni Hamburg. (deutsch)

Einzelnachweise

Weblinks 

 Eintrag beim Tree of Life Projekt, Version vom 1. Januar 2002. (engl.)